Il doppio del torneo di tennis WCT Orlando Classic 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Colin Dibley e Ray Ruffels 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)
 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (quarti di finale)

 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Raymond Moore /  Andrew Pattison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WCT Orlando Classic 1975